Кубок УЕФА 2006/07 — 36-й розыгрыш кубка. Финальный матч состоялся на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия 16 мая 2007 года. Победителем Кубка второй год подряд стала испанская «Севилья», обыгравшая в финале «Эспаньол» в серии послематчевых пенальти 3:1 (1:1 в основное и 2:2 дополнительное время матча). Из-за коррупционного скандала в турнире не принял участие «Лацио».

Участники 
В розыгрыше Кубка УЕФА 2006/2007 приняли участие 155 команд из 52 ассоциаций УЕФА. Каждая ассоциация имеет право представить на участие в розыгрыше определённое количество команд в соответствии с коэффициентом после еврокубкового сезона 2004/2005:
 Ассоциации, занявшие места с 1 по 6: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 7 по 8 (Нидерланды и Греция): 4 команды
 Ассоциации, занявшие места с 9 по 15: 2 команды
 Ассоциации, занявшие места с 16 по 21: 3 команды
 Ассоциации, занявшие места с 22 по 50: 2 команды (1 команда от Лихтенштейна)
 Ассоциации, занявшие места с 51 по 52 (Андорра и Сан-Марино): 1 команда

Вне указанных квот в турнире имели право принимать участие следующие команды:
 3 команды из стран, победивших в конкурсе Fair-Play по итогам сезона-2005/2006
 11 победителей Кубка Интертото 2006
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007
 8 клубов, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007

Первый квалификационный раунд
 2 чемпиона ассоциаций Андорра и Сан-Марино
 30 обладателей кубка из ассоциаций 21-50 мест
 31 клуб, занявший вторые места в ассоциациях 19-50 мест (кроме Лихтенштейна)
 4 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 18-21 мест
 3 клуба из стран-победителей конкурса Fair-Play

Второй квалификационный раунд
 35 клубов, победивших в первом квалификационном раунде
 6 обладателей кубка из ассоциаций 15-20 мест
 3 клуба, занявших вторые места в ассоциациях 16-18 мест
 9 клубов, занявших третьи места в ассоциациях 9-17 мест
 11 победителей Кубка Интертото 2006

Первый раунд
 32 клуба, победивших во втором квалификационном раунде
 14 обладателей кубка из ассоциаций 1-14 мест
 2 клуба, занявшие третьи места в ассоциациях 7-8 мест (Нидерланды и Греция)
 5 клубов, занявших четвёртые места в ассоциациях 4-8 мест
 8 клубов, занявших пятые места в ассоциациях 1-8 мест (от Франции — обладатель Кубка Лиги)
 3 клуба, занявших шестые места в ассоциациях 1-3 мест (Испания, Англия и Италия, от Англии — обладатель Кубка Лиги)
 16 проигравших в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007

Групповой этап
 40 клубов, победивших в первом раунде

Плей-офф
 24 клуба, занявших первые, вторые и третьи места в групповом этапе
 8 клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2006/2007

Список участников 
В скобках указано, в каком качестве клуб квалифицировался в свой стартовый раунд турнира:
 ОК: обладатели национального кубка
 ФК: финалисты национального кубка
 ОКЛ: обладатели кубка Лиги
 н-е: место в национальном чемпионате
 ПО: плей-офф национального чемпионата
 ФП: Фейр-плей
 ИТ: победители Кубка Интертото
 ЛЧ: перешедшие из Лиги чемпионов
 ГЭ: занявшие третьи места на групповом этапе
 О-3: проигравшие в третьем квалиффикационном раунде

Даты матчей и жеребьёвок

Квалификационный этап

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 13 июля, ответные 27 июля 2006 года.

Второй квалификационный раунд

Первый раунд

Групповой этап

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

1/16 финала 
К 24 клубам, занявшим на групповом этапе места с 1-го по 3-е, присоединились 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов: «Вердер», «Спартак» (Москва), «Бордо», «Шахтёр» (Донецк), «Стяуа», «Бенфика», ЦСКА (Москва), АЕК (Афины).

19 января апелляционная инстанция УЕФА приняла решение исключить голландский «Фейеноорд» из текущего розыгрыша Кубка УЕФА за беспорядки, устроенные болельщиками клуба в последнем матче групповой стадии против «Нанси» 30 ноября. «Тоттенхэм Хотспур» получил автоматическую путёвку в 1/8 финала.

Первые матчи состоялись 14 и 15 февраля 2007 года, ответные − 22 февраля.

|}

1/8 финала 
Первые матчи состоялись 8 марта 2007 года, ответные − 14 и 15 марта 2007 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи состоялись 5 апреля 2007 года, ответные — 12 апреля 2007 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи состоялись 26 апреля 2007 года, ответные — 3 мая 2007 года.

|}

Финал

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2006/2007
 Кубок Интертото 2006

Примечания

Ссылки 
 Кубок УЕФА 2006/07 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 2006/07 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 2006/07 на сайте RSSSF

Сезон 2006/07
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Кубок УЕФА 2006/2007